Илья Борисович Забарный (; ) — украинский футболист, защитник английского клуба «Борнмут» и сборной Украины. Участник чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера

Ранние годы 
Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского «Динамо». С командой до 19 лет участвовал в Юношеской лиге УЕФА 2019/20, где был основным игроком, сыграв во всех матчах своей команды.

«Динамо» Киев 
В 2020 году у динамовцев были серьёзные проблемы с центральными защитниками, поскольку из-за травмы не могли сыграть все три основных центрбека — Никита Бурда, Артём Шабанов и Денис Попов, благодаря чему в первой команде появились молодые центральные защитники Александр Сирота и Забарный. В первой команде Забарный дебютировал в рамках Премьер-лиги Украины 11 сентября 2020 года, выйдя на замену на 36 минуте вместо травмированного Александра Тимчика в домашнем матче против черниговской «Десны» (0:0). А уже 15 сентября Илья дебютировал и в еврокубках, отыграв полный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского АЗ, в котором тоже помог сохранить ворота «сухими», благодаря чему команда победила 2:0 и прошла в следующий раунд. Забарному на момент проведения матча было 18 лет и 14 дней, что сделало его вторым самым молодым дебютантом киевлян в еврокубках. По этому показателю он уступил только вратарю Максиму Ковалю, который дебютировал в 2010 году в возрасте 17 лет и 251 дня в матче с «Аяксом». 20 октября сыграл первый матч в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА проитив итальянского «Ювентуса».

25 апреля 2021 года забил свой первый гол за «Динамо» (а также в профессиональной карьере), открыв счёт в домашнем матче 23-го тура УПЛ против «Ингульца» (5:0) на 4-й минуте. Эта победа досрочно гарантировала «Динамо» титул чемпиона Украины (в 16-й раз) за 3 тура до окончания турнира, который стал первым трофеем в карьере для Забарного. В итоге был признан лучшим игроком УПЛ за апрель месяц 2021 года.

13 мая 2021 года стал обладателем Кубка Украины 2020/21, в финале которого «Динамо» обыграло «Зарю» в дополнительное время со счётом 1:0.

2 июля 2021 года был признан лучшим молодым игроком УПЛ по итогам сезона 2020/21, а награду получил 22 сентября перед началом матча за Суперкубок Украины 2021.

23 августа 2021 года по результатам исследований Международного центра спортивных исследований (CIES) (Швейцария) занял 19-е место в рейтинге самых перспективных футболистов мира в возрасте до 20 лет («тинейджеров»). 22 сентября 2021 года вышел в стартовом составе киевского клуба в матче за Суперкубок Украины 2021, но «Динамо» уступило «Шахтёру» со счётом 0:3. 4 октября 2021 года подписал новый 5-летний контракт с «Динамо».

«Борнмут» 
31 января 2023 года Забарный подписал контракт с английским «Борнмутом» сроком до 2028 года. Сумма трансфера, с учётом бонусов, составила около 27 млн евро, что стало рекордной продажей для «Динамо».

Карьера в сборной 
В сентябре 2020 года Забарный в возрасте 18 лет был вызван в состав молодёжной сборной Украины и дебютировал в её составе 4 сентября в матче отбора на молодёжный чемпионат Европы против Дании (1:1).

1 октября 2020 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Забарного в стан национальной команды. Перед игрой с Францией ряд игроков сине-жёлтых заболели COVID-19 из-за чего проведение матча было под сомнением. Тем не менее, товарищеская встреча с французами состоялась, как и планировалось, 7 октября. Шевченко выставил в стартовом составе сразу четырёх дебютантов, включая Забарного, который отыграл весь поединок. По итогам встречи Украина проиграла с самым разгромным счётом в своей истории (1:7). Поскольку Забарный дебютировал в возрасте 18 лет одного месяца и шести дней, то занял второе место в списке самых молодых дебютантов сборной, уступая по этому показателю лишь Сергею Реброву, которому на момент дебюта было 18 лет и 24 дня. Первый официальный матч сыграл 10 октября 2020 года против национальной сборной Германии (1-2) в Лиге наций УЕФА, отыграв весь поединок.

1 июня 2021 года был включен в официальную заявку сборной Украины главным тренером Андреем Шевченко для участия в матчах чемпионата Европы 2020 года.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 24 матча, 0 голов / 10 побед, 7 ничьих, 7 поражений.

Достижения

Командные 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион Украины: 2020/21
 Обладатель Кубка Украины: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Украины: 2020

Личные 
 Обладатель премии «Золотой талант Украины»: 2020
 Лучший футболист месяца УПЛ: апрель 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Динамо Киев»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киев